Cratere Newton – cratere lunare
 Cratere Newton – cratere su Marte